

Список найвищих будівель міста Черкаси

Посилання 
 Висотна Черкащина

Хмарочоси України
Хмарочоси України висотою від 50 до 99 метрів
Архітектура Черкас